Организация «Консул» (, сокр. О. С.) — тайная националистическая террористическая организация времен Веймарской республики. Детище Германа Эрхардта, «Консул» пыталась политическими убийствами поколебать демократическую систему молодой республики и пересмотреть итоги Первой мировой войны, в частности, Версальский договор. В период между 1918 годом и июнем 1922 года было совершено 354 убийства по политическим мотивам, большая часть из которых предположительно организована членами этой организации.

История создания 
Организация «Консул» была создана на основе добровольческой морской бригады Эрхардта, официально распущенной в 1920 году. Командир бригады, чьё имя она носила, капитан Герман Эрхардт сформировал организацию из её рядов после провала Капповского путча. В силу своего происхождения «Консул» был организован по военному принципу из кадровых военных, преимущественно бывших офицеров рейхсвера и фрайкора.

Средний возраст члена организации составлял от 20 до 30 лет. В основе идеологии организации лежала антибуржуазная аффектация и радикальный национализм. Одним из самых известных членов организации «Консул» был будущий писатель Эрнст фон Саломон. Агенты организации работали по всей территории страны. По некоторым оценкам в своих террористических акциях организация могла рассчитывать на 5 тысяч человек. Эта подпольная организация действовала под прикрытием мюнхенской компании по торговле древесиной и имела собственные нелегальные склады оружия. Под крылом «Консула» находилась целая сеть отдельных военизированных организаций.

Деятельность 
26 августа 1921 года в шварцвальдском Бад-Грисбахе был убит ненавистный правым силам центрист Маттиас Эрцбергер. В своём расследовании полиция вскоре вышла на след убийц — студентов Генриха Шульца и Генриха Тиллессена, а затем и на организацию «Консул», в которую они входили. В ходе общегерманской операции было арестовано 34 члена организации «Консул». Большинство из них однако было вскоре освобождено за недостаточностью доказательств причастности организации к убийству Эрцбергера. Некоторым членам «Консула» было предъявлено обвинение в участии в тайной организации.

24 июня 1922 года членами организации «Консул» был убит министр иностранных дел Германии Вальтер Ратенау. Одним из соучастников преступления был Эрнст фон Заломон. В автобиографии «Анкета», вышедшей в 1945 году, Заломон настаивал на том, что «Консул» был организован с тайными политическими целями с ведома рейхсвера для создания запрещённой в Веймарской республике службы контрразведки — абвера, который в конечном итоге возглавил адмирал Канарис. Организация «Консул» была причастна и к убийству в Баварии председателя фракции НСДПГ Карла Гарейса 9 июня 1921 года и покушению на социал-демократа Филиппа Шейдемана в 1922 году.

Организация «Консул» сыграла значительную роль в создании штурмовых отрядов СА. Из рядов «Консула» вышли телохранители Гитлера Юлиус Шрек и Йозеф Берхтольд.

«Консул» был запрещён на основании Закона о защите республики от 21 июля 1922 года. В Третьем рейхе бывших членов «Консула» чествовали как «героев национального сопротивления» (так, убийц Ратенау прославляли в монументах), хотя фактически организация «Консул» конкурировала с НСДАП. Известно о нескольких конфликтах между Эрхардтом и Гитлером в Мюнхене в 20-е годы, Эрхардт даже обвинял Гитлера в нарушении своих обещаний.

Примечания

Литература 
 Martin Sabrow: Der Rathenaumord. Rekonstruktion einer Verschwörung gegen die Republik von Weimar. Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Oldenbourg, München 1994. (Kurzfassung: Die verdrängte Verschwörung. Der Rathenau-Mord und die neue deutsche Gegenrevolution. Fischer, Frankfurt am Main 1998.)
 Howard N. Stern: The Organisation Consul. In: Journal of Modern History (JMH) 35, 1963, S. 20-32.
 

Веймарская республика
Национализм
Террористические организации Европы
Тайные общества
Тайные общества Германии
Праворадикальные террористические организации
Терроризм в Германии